Aleksander Wielhorski – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Piotr Wielhorski (zm. 1683) – kasztelan, uczestnik konfederacji gołąbskiej
 Józef Wielhorski (1759-1817) – generał dywizji Księstwa Warszawskiego
 Kilian Wielhorski – urzędnik ziemski I RP
 Mateusz Wielhorski (1794-1866) – rosyjski wiolonczelista
 Michał Wielhorski – strona ujednoznaczniająca
 Wacław Wielhorski (zm. 1709) –  kasztelan wołyński
 Władysław Wielhorski (1885-1967) – polski historyk
 Wielhorski Hrabia – polski herb hrabiowski